Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 2001 odbyły się między 31 marca a 8 kwietnia 2001 w szwajcarskiej Lozannie, w Malley Sports Centre.

Tytuł mistrzów świata po czterech latach przerwy zdobyli Szzwedzi (Peja Lindholm), którzy w finale pokonali Szwajcarów (Christof Schwaller) 6:3. W małym finale Norwegowie (Pål Trulsen) pokonali 10:9 obrońców tytułu, Kanadę (Randy Ferbey).



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Mały finał

Półfinały

Round Robin

Klasyfikacja
Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

2001
2001 w curlingu
2001 w Szwajcarii
Curling w Szwajcarii
Sport w Lozannie